Robert Chambers (1802-1871), escritor y editor británico.
Robert William Chambers (1865-1933), escritor estadounidense.